Группа D Кубка африканских наций 2017 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2017 и прошёл с 17 по 25 января. Она состоит из сборных Ганы, Египта, Мали и Уганды. Матчи группы прошли в Порт-Жантиле и Оеме.

Таблица 

{| class=wikitable style="font-size: 95%; text-align: center"
|-
! style="width:200px;"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="50" title="Забитые и пропущенные"|М
!width="25" title="Разница мячей"|±
!width="25" title="Очки"|О
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3 || 2 || 1 || 0 || 2 — 0 || +2 || 7 
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3 || 2 || 0 || 1 || 2 — 1 || +1 || 6 
|-
|align=left| 
| 3 || 0 || 2 || 1 || 1 — 2 || -1 || 2 
|-
|align=left| 
| 3 || 0 || 1 || 2 || 1 — 3 || -2 || 1 
|}

Начало всех матчей дано по Стандартному южноафриканскому времени (UTC+2)

Гана − Уганда

Мали − Египет

Гана − Мали

Египет − Уганда

Египет − Гана

Уганда − Мали

Примечания

Ссылки 
 2017 Africa Cup of Nations, CAFonline.com

Кубок африканских наций 2017